Een kleine variant van een Glasbolreflector
Kleine min of meer bolvormige stukjes glas, gebruikt bij het Glasparelstralen
Kooksteentjes
Imitatieparel
een variant hiervan, met merknaam Majorica
foute vertaling uit het Duits voor glazen kraal